Провинция Альмерия () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 103 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Альмерии также объединены в семь комарок: Валье-дель-Альмансора (27 муниципалитетов), Альпухарра-Альмерьенсе (22), Лос-Филабрес-Табернас (18), Леванте-Альмерьенсе (13), Поньенте-Альмерьенсе (10), Большая Альмерия (9) и Лос-Велес (4).

Провинция Альмерия занимает площадь в 8774 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Альмерия, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Альмерии — Нихар (601 км²), а самый маленький — Аликун (6 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Альмерия, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Альмерия указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Терке
 2 — Санта-Фе-де-Мондухар
 3 — Уэсиха
 4 — Аликун
 5 — Сомонтин
 6 — Санта-Крус-де-Марчена
 7 — Альсодукс
 8 — Бентарике
 9 — Ильяр
 10 — Алама-де-Альмерия
 11 — Альмосита
 12 — Инстинсион
 13 — Алабия
 14 — Канхаяр
 15 — Патерна-дель-Рио
 16 — Кастро-де-Филабрес
 17 — Велефике
 18 — Тааль
 19 — Алькудия-де-Монтеагуд
 20 — Раголь
 21 — Армуния-де-Альмансора
 22 — Суфли
 23 — Тихола
 24 — Олула-дель-Рио
 25 — Финес
 26 — Пурчена

Примечания

Ссылки 

 
 

Альмерия
Альмерия